El Mas dels Castanyers o només els Castanyers és un mas que hi ha al terme municipal d'Espolla a uns 10 km al nord del nucli urbà, al costat de la riera de Sant Genís i al bell mig de la Serra de l'Albera. El mas havia estat propietat de marquès de Camps. Fou confiscada durant la República el 1935.  Va ser venut a la dècada de 1980. També va ser habitat fins a la segona meitat del . Posteriorment quedà abandonat i actualment està en ruïnes. Deu el seu nom a l'abundància de castanyers que hi ha al seu voltant.

Referències 

Castanyers
Articles de l'Alt Empordà que necessiten una foto